María Isabel – spanyol énekesnő
 María Isabel – 1967-ben készült mexikói film Federico Curiel rendezésében
 María Isabel – mexikói televíziós sorozat (1966)
 María Isabel – mexikói televíziós sorozat 1997-98, az 1966-os María Isabel remake-je